Буренков — русская фамилия.

Известные носители 
 Буренков, Евгений Дмитриевич (1924—1989) — советский актёр театра и кино.
 Буренков, Иван Иванович (1903—1996) — советский председатель двух колхозов, Герой Социалистического Труда.
 Буренков, Игорь Юрьевич (род. 1965) — российский тележурналист.
 Буренков, Сергей Петрович (1923—2004) — министр здравоохранения СССР.